Voici la liste des planètes mineures numérotées de 235001 à 236000. Les planètes mineures sont numérotées lorsque leur orbite est confirmée, ce qui peut parfois se produire longtemps après leur découverte. Elles sont classées ici par leur numéro et donc approximativement par leur date de découverte.

Planètes mineures 235001 à 236000

235001-235100

235101-235200

235201-235300

235301-235400

235401-235500

235501-235600

235601-235700

235701-235800

235801-235900

235901-236000

Sources 
  Base de données du Centre des planètes mineures

Liste des planètes mineures de 200 001 à 300 000